Подкаменка — посёлок в Грязовецком районе Вологодской области.

Входит в состав Вохтожского муниципального образования (до 7 марта 2013 года входил в Каменское муниципальное образование), с точки зрения административно-территориального деления — в Каменский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Грязовца — 104 км. Ближайшие населённые пункты — Вострогский, Каменка, Кирпичный Завод.

По переписи 2002 года население — 41 человек (19 мужчин, 22 женщины). Всё население — русские.

Примечания

Ссылки 
 Подкаменка в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Грязовецкого района